Cushing kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cushing (Iowa)
Cushing (Nebraska)
Cushing (Oklahoma)
Cushing (Texas)
Cushing (Maine)
Cushing kan verwijzen naar syndroom van Cushing en naar Harvey Cushing, die het syndroom als eerste beschreef. Ook was er een Amerikaanse kardinaal met deze naam: Richard Cushing, terwijl op filmgebied de Engelse acteur Peter Cushing bekend is.